Дубра́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Дубравная улица — улица в Казани.
 Дубравная улица — улица в Москве.
 Дубравная улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Дубравная улица — улица в Донецке.

См. также 
 Дубравная (значения)